Russische ijshockeyploeg (mannen)
 Russische ijshockeyploeg (vrouwen)